Дего́фф () — французская фамилия.

Известные носители:
 Дегофф, Александр (1805—1882) — французский художник.
 Дегофф, Блез (1830—1901) — французский художник; племянник Александра Дегоффа.